A Street Arab – film del 1898 diretto da William Heise
 A Street Arab – film del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon